

Geografia 
 Selle – fiume francese, affluente della Schelda
 Selle – fiume francese, affluente della Somme
 Colle delle Selle Vecchie – valico alpino sulle Alpi liguri
 La Selle-Craonnaise – comune francese nella regione dei Paesi della Loira
 La Selle-Guerchaise – comune francese nella regione della Bretagna
 Noyelles-sur-Selle – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Pic la Selle – montagna di Haiti

Persone 
 Lorraine De Selle – attrice, produttrice televisiva e sceneggiatrice italiana con cittadinanza australiana naturalizzata francese

Altro 
 Battaglia della Selle –  scontro avvenuto nell'ottobre 1918, durante la prima guerra mondiale

Pagine correlate 
 Sella
 Sette Selle